Johannesdorf steht für:

 Johannesdorf, deutscher Name von Jankowice (Tarnowo Podgórne), Ortsteil von Tarnowo Podgórne, Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Johannesdorf, deutscher Name von Janov, Ortsteil der Gemeinde Kočov, Okres Tachov, Plzeňský kraj, Tschechien
 Johannesdorf, deutscher Name von Janov, Ortsteil der Stadt Nový Bor, Okres Česká Lípa, Liberecký kraj, Tschechien